NCP steht als Abkürzung für:

Politik:
 National Contact Point, nationale Kontaktstellen-Organisation der EU, siehe Nationale Kontaktstellen
 National Congress Party, Partei im Sudan, siehe Nationale Kongresspartei

 Nepali Congress Party, Partei in Nepal, siehe Nepalesische Kongresspartei
 Nepal Communistic Party, Partei in Nepal, siehe Nepalesische Kommunistische Partei
 New Conservative Party, Partei in Japan, siehe Neue Konservative Partei
 New Communist Party of Britain, Partei in Großbritannien

Informatik:
 NetWare Core Protocol, von Novell entwickeltes Netzwerkprotokoll
 Network Control Program, Netzwerkprotokoll im ARPANET
 Network Control Protocol, Komponente des Point-to-Point-Netzwerkprotokolls 
 non-convex programming

Mathematik:
 Nonlinear Complementarity Problem

Abkürzung